John Ritchie – brytyjski hydrograf, od jego nazwiska pochodzi nazwa Archipelagu Ritchie
 John William Ritchie (1808-1890) – kanadyjski polityk
 John Ritchie (1831–1887) – amerykański polityk
 John Ritchie (1941–2007) – angielski piłkarz
 John Ritchie (1944–2012) – angielski piłkarz
 Sid Vicious, wł. John Ritchie (1957-1979) – brytyjski muzyk, basista Sex Pistols
 Jon Ritchie (ur. 1974) – amerykański piłkarz